La Vela de Coro peut désigner :
 La Vela de Coro, ville et chef-lieu de la municipalité de Colina dans l'État de Falcón, au Venezuela ;
 La Vela de Coro, une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Colina dans l'État de Falcón, au Venezuela.